Obhájkyněmi titulu byly Cara Blacková a Liezel Huberová, ty ve finále loňského ročníku porazily dvojici Ai Sugijamová/Katarina Srebotniková.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (semifinále)
  Ai Sugijamová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Rennae Stubbsová (3. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čuang Ťia-žung (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Virginia Ruanová Pascualová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)
  Aljona Bondarenková /  Kateryna Bondarenková (nezúčastnily se)
  Pcheng Šuaj /  Sun Tchien-tchien (1. kolo)  Jen C’ /  Čeng Ťie (3. kolo)
  Dinara Safinová /  Ágnes Szávayová (3. kolo)
  '''Serena Williamsová /  Venus Williamsová (Vítězky)
  Světlana Kuzněcovová /  Amélie Mauresmová (nenastoupily)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Alicia Moliková /  Mara Santangelová (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Janette Husárová (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Samantha Stosurová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2008